

Híd
 híd, építmény
 híd, fogorvosi kifejezés
 híd (pons), az agytörzs része
 híd, a hajók parancsnoki, avagy irányító része vagy helyisége
 Híd című magyar nyelvű időszaki lapok a 20-21. században
 Híd - Szlovenszkói Magyar Irodalmi Társaság
 Most–Híd, politikai párt Szlovákiában
 híd, gráfelméleti kifejezés, más néven elválasztó él
 híd, tornagyakorlat

A híd
Regény
A híd (Die Brücke), (1958), Gregor Dorfmeister (Manfred Gregor) regénye
The Bridge (1986), Maggie Hemingway regénye

Film
  (De brug), (1928), Joris Ivens holland rövidfilmje
 A híd (Dravc), (1948), Joris Ivens csehszlovák filmje
 A híd (Die Brücke), (1959), Bernhard Wicki német filmje, Manfred Gregor 1958-as regényéből
 A híd (1967), Sándor Pál magyar rövidfilmje
 A híd (1978), lengyel film
  (The Bridge) (1992), Sydney Macartney brit filmje, Maggie Hemingway 1986-os regényéből
 Die Brücke (2008), Wolfgang Panzer német tévéfilmje, Manfred Gregor regényéből, az 1959-es film remake-je

Televíziós sorozat
A híd (Bron/Broen), (2011), dán-svéd–német tévésorozat
A híd (The Bridge), (2013), amerikai tévésorozat